

Miejscowości w Polsce 
 Michałowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Michałowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Michałowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Michałowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Michałowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy 
 Michałowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice 
 Michałowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Michałowice (dawniej Michałowice-Osiedle) – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Michałowice
 Michałowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza 
 Michałowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin 
 Michałowice-Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Michałowice

Inne 
 Michałowice – gmina w województwie małopolskim
 Michałowice – gmina w województwie mazowieckim
 Michałowice – gromada w powiecie grójeckim
 Michałowice – gromada w powiecie kazimierskim
 Michałowice – gromada w powiecie krakowskim
 Michałowice – część miasta Piechowice
 Michałowice – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim